Аддикс () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Аддикс, Вим (1896—1985) — нидерландский футболист.
 Аддикс, Йоханнес (1902—1961) — нидерландский шахматист.